Liste des villes de la voïvodie de Poméranie occidentale. La voïvodie comprend 63 villes. La population est basée sur les données gouvernementales de 2006.

Références 

Poméranie occidentale